{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#b0d9ff"
!colspan="12"|Delray Beach Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Rinky Hijikata  Reese Stalder
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–3, 6–4
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Delray Beach Open 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucător s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Delray Beach care s-a jucat pe terenuri cu suprafață dură. Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer și-au apărat cu succes titlul învingând în finală perechea Rinky Hijikata și Reese Stalder cu 6–3, 6–4.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw

2023
ATP Tour 2023